LCG son unas siglas que pueden designar:

 Aeropuerto de La Coruña, en España.
 LHC Computing Grid, red de computación para procesar los datos del Gran Colisionador de Hadrones.

Siglas